Тёни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тёни, Вильгельм (1888—1949) — австрийский художник.
 Тёни, Густав (род. 1951) — итальянский горнолыжник, олимпийский чемпион 1972 года.
 Тёни, Роланд (1950—2021) — итальянский горнолыжник, призёр Олимпийских игр.